Allinger ist der Familienname folgender Personen:

 Dawn Allinger (* 1968), US-amerikanische Handballspielerin
 Gustav Allinger (1891–1974), deutscher Landschaftsarchitekt
 Norman L. Allinger (1928–2020), US-amerikanischer theoretischer Chemiker
 Ruben Allinger (1891–1979), schwedischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Alling (Begriffsklärung)